Het WTA-tennistoernooi van Linz (officieel Upper Austria Ladies Linz) van 2018 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2018 in de Oostenrijkse plaats Linz. Het was de 28e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Barbora Strýcová was het derde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale – daarin werd zij uitgeschakeld door Alison Van Uytvanck.

De als eerste geplaatste Duitse Julia Görges strandde al in de eerste ronde.

Het vijfde reekshoofd, Camila Giorgi uit Italië, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de Russische kwalificante Jekaterina Aleksandrova in twee sets. Giorgi wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Linz op haar naam te schrij­ven, na een verloren finale in 2014. Het was haar tweede WTA-titel, de enige van 2018. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Alison Van Uytvanck bereikte de halve finale, door twee reekshoofden (Magdaléna Rybáriková in de eerste ronde en Barbora Strýcová in de kwartfinale) te kloppen – waarna zij het hoofd moest buigen voor de latere winnares. Haar landgenote Kirsten Flipkens verloor meteen haar openingspartij.

De Nederlandse Kiki Bertens, als tweede geplaatst, kwam niet voorbij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Kiki Bertens en Johanna Larsson had de eerste zich niet voor deze editie van het dubbelspeltoernooi ingeschreven. Larsson prolongeerde haar titel, met de Belgische Kirsten Flipkens aan haar zijde.

Het als derde geplaatste duo Kirsten Flipkens en Johanna Larsson won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Raquel Atawo en Anna-Lena Grönefeld in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamen­lijke titel. De Belgische Flipkens had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zweedse Larsson elf.

De Nederlandse Arantxa Rus speelde samen met Georgina García Pérez uit Spanje – zij konden na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Linz 2018
Linz